Kleinhausen oder Klein-Hausen ist

 ein Teil der Gemeinde Einhausen (Hessen)
 eine Wüstung auf dem Gebiet von Neu-Anspach, siehe Kleinhausen (Wüstung)